Pengersdorf heißen folgende geographische Objekte:

 Pengersdorf (Gemeinde Lichtenegg), Ortschaft in Niederösterreich
 Pengersdorf (Gemeinde St. Pölten), Ortschaft in Niederösterreich